Экспериментальный — название населённых пунктов в России:

 Экспериментальный — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Экспериментальный — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.